Frank Löhr ist der Name folgender Personen:

* Frank Löhr (Handballspieler) (* 1966), deutscher Handballspieler
 Frank Löhr (Pianist) (* 1971), deutscher Pianist, Komponist und Dirigent